Chris Evert e Martina Navrátilová hanno battuto in finale Billie Jean King e Betty Stöve 6-1, 3-6, 7-5.

Teste di serie 

 Billie Jean King /  Betty Stöve (finale)
 Ol'ga Morozova /  Virginia Wade (primo turno)

 Evonne Goolagong /  Peggy Michel (terzo turno)
 Assente

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Torneo di Wimbledon 1976